El Torneig de Winston-Salem 2016, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2016, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 27 d'agost de 2016 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

El tennista espanyol Pablo Carreño Busta va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016